Zachau ist der Familienname von:

 Friedrich Wilhelm Zachau (auch Zachow) (1663–1712), deutscher Komponist
 Erich Zachau (1902–1978), deutscher Volkswirtschaftler
 Hans Georg Zachau (1930–2017), deutscher Biochemiker
 Helmut Zachau (* 1948), deutscher Pädagoge, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (Grüne)
 Johannes Zachau (1896–1974), Pfarrer und Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Zachow